|-
| 144701 - || || 13 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144702 - || || 9 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144703 - || || 9 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144704 - || || 10 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144705 - || || 12 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144706 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144707 - || || 12 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144708 - || || 13 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144709 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144710 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144711 - || || 12 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144712 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144713 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144714 - || || 13 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144715 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144716 - || || 13 d'abril de 2004 || Goodricke-Pigott || V. Reddy
|-
| 144717 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144718 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144719 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144720 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144721 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144722 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144723 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144724 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144725 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144726 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144727 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144728 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144729 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144730 - || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144731 - || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144732 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144733 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144734 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144735 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144736 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144737 - || || 15 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144738 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144739 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144740 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144741 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144742 - || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144743 - || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144744 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144745 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144746 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144747 - || || 15 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144748 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144749 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144750 - || || 15 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144751 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144752 - || 2004 HK || 16 d'abril de 2004 | Moletai || MAO
|-
| 144753 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144754 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144755 - || || 16 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144756 - || || 16 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144757 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144758 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144759 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144760 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144761 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144762 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144763 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144764 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144765 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144766 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144767 - || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144768 - || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144769 - || || 19 d'abril de 2004 || Jarnac || Jarnac
|-
| 144770 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144771 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144772 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144773 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144774 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144775 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144776 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144777 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144778 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144779 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144780 - || || 21 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144781 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144782 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144783 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144784 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144785 - || || 22 d'abril de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 144786 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144787 - || || 23 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144788 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144789 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144790 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144791 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144792 - || || 21 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144793 - || || 22 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144794 - || || 22 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144795 - || || 22 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144796 - || || 22 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144797 - || || 23 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144798 - || || 23 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144799 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144800 - || || 23 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-|}

4